Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Nanggeleng (Cipeundeuy), een plaats in het regentschap Bandung Barat van de provincie West-Java
Nanggeleng (Citamiang), een plaats in het regentschap Kota Sukabumi van de provincie West-Java